Viagem ao Fundo do Mar, filme (1961) com Walter Pidgeon que deu origem à telessérie
 Viagem ao fundo do mar (voleibol), saque consagrado pelo brasileiro Bernard Rajzman
 Voyage to the Bottom of the Sea (série de TV), exibida no Brasil como Viagem ao Fundo do Mar''